Hernán Paolo Dellafiore (Buenos Aires, 2 de fevereiro de 1985) é um futebolista argentino, naturalizado italiano, que atualmente joga no AC Siena.

Nascidos em 1985
Futebolistas da Argentina
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club
Naturais de Buenos Aires
Futebolistas do Novara Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Argentinos de ascendência italiana
Futebolistas do Palermo Football Club